Michael Lang peut désigner :
 Michael Lang (1944-2022), producteur de musique américain ;
 Michael Lang (1991-), footballeur international suisse.